Юй Ян:
 Юй Ян (, род. 1986) — китайская бадминтонистка, чемпионка мира и олимпийских игр.
 Юй Ян (, род. 1989) — китайский футболист.
 Юй Ян (, род. 1930) — китайский киноактёр, популярный в 1950-х годах.